Reyḩān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Reyḩān (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Reyḩāneh, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar